Maison Renaissance peut désigner différents bâtiments en France :
 Maison Renaissance à Baissey en Haute-Marne ;
 Maison Renaissance à Beaulieu-sur-Dordogne en Corrèze ;
 Maison Renaissance à Bourmont en Haute-Marne ;
 Maison Renaissance, plus connue sous le nom de château des Arcs, à Cachan dans le Val-de-Marne ;
 Maison Renaissance à Échay dans le Doubs ;
 Maison Renaissance à Montoire-sur-le-Loir dans le Loir-et-Cher ;
 Maison Renaissance à Saint-Sardos dans le Tarn-et-Garonne.